

Красноармійськ — назва міста Покровськ в 1962—2016 рр.
 Красноармійськ — назва станції Покровськ в 1970 — 2017 рр.
 Красноармійськ — назва міста Ялта в 1921—1922 рр.

Красноармійськ — місто в Московській області (Росія)
 Красноармійськ — станція Московської залізничної дороги, знаходиться в місті Красноармійськ Московської області
 Красноармійськ — місто в Саратовській області (Росія)
 Красноармійськ — колишнє селище у Волгоградській області (до 1920 — Сарепта), 21 березня 1944 був приєднаний до Сталінграда як окремий район
 Красноармійськ — село в складі міста Махачкала (Росія)

Красноармійськ — колишня назва міста Тайинша (Казахстан)

Див. також 
 Червоноармійськ